Francesco Caligaris, politico
 Luigi Caligaris, militare e politico
 Luigi Caligaris (calciatore), calciatore
 Umberto Caligaris, calciatore